Jack Crawford ha battuto in finale Fred Perry 2–6 6–4 6–4 6–4.

Teste di serie
 Fred Perry (finalista)
 Jack Crawford (Campione)
 Roderich Menzel (quarti di finale)
 Christian Boussus (terzo turno)
 Vivian McGrath (semifinali)
 Adrian Quist (semifinali)
 Vernon Kirby (secondo turno)
 Giorgio De Stefani (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1935